

Codici 
 SSA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Salvador-Deputato Luís Eduardo Magalhães, Salvador, Brasile
 ssa – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue nilo-sahariane

Religione 
 S.S.A. – Suore di Sant'Anna, di Phirangipuram
 S.S.A. – Suore di Sant'Anna, di Torino
 S.S.A. – Suore di Sant'Anna di Lachine

Altro 
 SSA – SubSaharan Africa, acronimo inglese per l'Africa subsahariana
 SSA – Auxiliary Submarine: sigla HCS per identificare il sottomarino ausiliario convenzionale (non nucleare)
 SSA – abbreviazione di semialdeide succinica (succinic semialdehyde)
 Abbreviazione inglese che sta per same sex attraction. cioè attrazione per individui dello stesso sesso